Héja (ungarisch, deutsch: Habicht) steht für:

 MÁVAG Héja, ungarisches Kampfflugzeug

Héja ist der Familienname folgender Personen:

 Domonkos Héja (* 1974), ungarischer Musiker und Dirigent